Hans Löser ist der Name folgender Personen:

* Hans Löser († 1373), zweiter Erbmarschall der Kursachsen
 Hans Löser (Geheimer Rat) († um 1490), neunter Erbmarschall der Kursachsen
 Hans Löser (Erbmarschall, 1590), Erbmarschall der Kursachsen
 Hans Löser (Erbmarschall, 1704) (1704–1763), kursächsischer Kabinettsminister, wirklicher Geheimer Rat und Erbmarschall
 Hans-Joachim Löser (1918–2001), Generalmajor der Bundeswehr und Journalist